Хеннеси (Hennessey):
 Хеннеси, Джошуа — профессиональный американский хоккеист;
 Хеннеси, Кэролайн (, род. 1962) — американская актриса

См. также 
 Хеннесси
 Henessy